Manor Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Manor Township (Armstrong County, Pennsylvania)
 Manor Township (Lancaster County, Pennsylvania)